Yang steht für:
 einen Begriff der chinesischen Naturphilosophie, siehe Yin und Yang
 Yang (Hanzhong), den Kreis Yang (洋县; Pinyin: Yáng Xiàn) der Stadt Hanzhong, Provinz Shaanxi, Volksrepublik China
 Yang (Münze), eine koreanische Silbermünze
 Yang (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Yang Ming Line, Reederei
 Young
 Yung
 Jang